Гудушаури — фамилия.
 Гудушаури, Левон Евстафьевич (1912—1984) — советский боксёр, чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Гудушаури, Мираб Ираклиевич (1937) — советский борец классического стиля.
 Гудушаури, Отари Наскидович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, академик АН Грузинской ССР. 
 Гудушаури-Шиолашвили, Ираклий Георгиевич (в монашестве Илия II; род. 1933) — епископ Грузинской Православной Церкви; Католикос-Патриарх всея Грузии.